El término Comuneros puede referirse a:

 El plural de comunero.

 Los participantes en la revuelta y Guerra de las Comunidades de Castilla, un levantamiento contra la corona que tuvo lugar entre 1520 y 1521, protagonizado por las ciudades del interior de la Corona de Castilla frente a la prepotencia de los nobles flamencos traídos por el rey.

 Los participantes en las Revoluciones comuneras de Paraguay, una ocurrida en 1537 y una serie de levantamientos populares ocurridos entre 1717 y 1735.

 Los participantes en la Insurrección de los comuneros, o revolución, o rebelión de los comuneros, que fue un levantamiento popular armado gestado en el Virreinato de la Nueva Granada en los años 1780.

 Los participantes en la Insurrección comunera de los Andes, ocurrida en Venezuela en los años 1780.

 La estación Comuneros del sistema de transporte masivo TransMilenio en Bogotá, Colombia.

 Los miembros de la Sociedad o Confederación de Caballeros Comuneros, una organización secreta paramasónica creada en España entre 1821 y 1823.